Дос Ебанитос има више значења:

 Дос Ебанитос (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос Ебанитос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику